Il singolare maschile del Bendigo Challenger 2020 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2020. È stata la 14ª edizione del torneo ma solo la 5ª per quanto riguarda il torneo maschile e la 1ª del circuito Challenger. Le prime quattro edizioni si erano giocate tra il 2009 e il 2012 ed erano parte del circuito ITF. Steve Johnson ha vinto il torneo sconfiggendo in finale Stefano Travaglia con il punteggio di 7-62 7-63.

Teste di serie

  Marton Fucsovics (secondo turno)
  Roberto Carballes Baena (quarti di finale)
  Stefano Travaglia (finale)
  Steve Johnson (campione)
  Damir Dzumhur (quarti di finale)
  Egor Gerasimov (secondo turno)
  Marcos Giron (semifinale)
  Christopher O'Connell (quarti di finale)

  Hugo Gaston (secondo turno)
  Yosuke Watanuki (terzo turno)
  Mukund Sasikumar (terzo turno)
  Hugo Grenier (terzo turno)
  Tomas Barrios Vera(terzo turno) 
  Konstantin Kravchuk (terzo turno) 
  Marcelo Arevalo (secondo turno) 
  Maverick Banes (terzo turno)

Qualificati

  Yaraslav Shyla (primo turno)

  Yoshihito Nishioka (secondo turno)

Wildcard

  Jayden Court (primo turno)
  Aaron Addison (primo turno)
  Jake Delaney (primo turno)

  Jesse Delnaey (primo turno)
  Jai Corbett (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Bendigo Challenger 2020